Komplementer gráf a gráfelméletben
 Komplementer halmaz a halmazelméletben
 Komplementer fogalma a Boole-algebrában
 Komplementer módszer az elemi kombinatorikában
 Komplementer esemény a valószínűségszámításban
 Komplementer szín
 Komplementer medicina
 Komplementer (molekuláris biológia)